Le Grand Prix mondial de volley-ball 2014 est une compétition de volley-ball féminin comprenant 28 nations organisée du 25 juillet au . La phase finale comprenant 6 nations, dont le Japon qualifiée d'office, se déroulera à Tokyo au Japon, du 20 au .

Formule de la compétition 
Dans la phase intercontinentale, 28 équipes sont 3 divisions.
Les équipes de la  division se rencontrent suivant le système roud-robin sur 3 weekends. 6 équipes seront qualifiées pour la phase finale qui se déroulera du 20 au  à Tokyo au Japon.

Ces équipes seront :
- Les quatre premiers de la première division
- Le vainqueur du Final Four de la Division 2 .
- Le pays organisateur .
L'équipe classée dernière de la première division à la fin des 3 weekends, sera reléguée en deuxième division.

Pour la deuxième division, un tournoi final à quatre se déroulera le week-end du 15 au 17 juillet en Pologne regroupant :
- Les trois premiers de la deuxième division
- Le pays organisateur

Pour la troisième division, un tournoi final à quatre se déroulera le week-end du 15 au 17 juillet en Bulgarie regroupant :
- Les trois premiers de la troisième division
- Le pays organisateur

Le système de comptabilisation des points est : 
Pour une victoire par 3-0 ou 3-1, le vainqueur obtient 3 points, le perdant 0 point.
Pour une victoire par 3-2, le vainqueur obtient 2 points, le perdant 1 point.

Pour départager les équipes en cas d'égalité on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Ratio des points
 Ratio des sets

Équipes participantes 
 28 équipes disputent cette édition de la Ligue mondiale :
 Les 18 équipes qui ont pris part au Grand Prix mondial 2013
 8 équipes obtiennent une wild-card pour participer à cette édition à la suite de l'agrandissement de 20 à 28 équipes dont :
 La Belgique,  de  Ligue européenne 2013
 Cuba,  de la Coupe panaméricaine 2013
 L'Australie, en tant que participant au programme de développement Océanien

Entre parenthèses, le classement mondial.

Composition des équipes

Tournois préliminaires

Division 1

Premier week-end

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Groupe C 

|}

|}

Second week-end

Groupe D 

|}

|}

Groupe E 

|}

|}

Groupe F 

|}

|}

Troisième week-end

Groupe G 

|}

|}

Groupe H 

|}

|}

Groupe I 

|}

|}

Classement tour préliminaire 

 

 
|}

Division 2

Premier week-end

Groupe J 

|}

|}

Groupe K 

|}

|}

Second week-end

Groupe L 

|}

|}

Groupe M 

|}

|}

Troisième week-end

Groupe N 

|}

|}

Groupe O 

|}

|}

Classement tour préliminaire 

 

|}

Division 3

Premier week-end

Groupe P 

|}

|}

Groupe Q 

|}

|}

Second week-end

Groupe R 

|}

|}

Groupe S 

|}

|}

Classement tour préliminaire 

 

|}

Phase Finale

Division 3 
La phase finale regroupe les 4 équipes qualifiées qui se rencontrent en matchs éliminatoires.

Division 2 
La phase finale regroupe les 4 équipes qualifiées qui se rencontrent en matchs éliminatoires. L'équipe victorieuse participera à la phase finale de la division 1.

Division 1 
La phase finale regroupe les 6 équipes qualifiées en une seule poule où chaque équipe va rencontrer les 5 autres. À l'issue de ces rencontres, l'équipe classée première au classement est désignée vainqueur de l'édition 2014 du Grand Prix mondial de volley-ball

|}

|}

Distinctions individuelles

Meilleures statistiques lors du tour préliminaire

Récompenses lors de la phase finale 
 MVP : 
 Meilleure marqueuse : 
 Meilleure attaquante : 
 Meilleure contreuse : 
 Meilleure serveuse : 
 Meilleure réceptionneuse : 
 Meilleure libéro : 
 Meilleure passeuse :

Tableau final

Références

Lien externe 
 World Grand Prix sur le site de la FIVB

2014
Événement sportif international au Japon
Événement sportif à Tokyo
Compétition de volley-ball au Japon
Volley-ball en 2014
Sport au Japon en 2014
Sport en juillet 2014
Sport en août 2014